Vučak je lahko:
 Vučak, Ivanjica (Srbija)
 Vučak, Kruševac (Srbija)
 Vučak, Smederevo (Srbija)
 Vučak, Donja Stubica (Hrvaška)